Le tournoi Kuwait PSA Cup 2010 est l'édition 2010  du tournoi de squash Kuwait PSA Cup qui se déroule à Koweït du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série. Abdullah Al Muzayen reçoit une wildcard pour le tableau principal. 

Ramy Ashour l'emporte en finale face à Amr Shabana.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kuwait PSA Cup
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

PSA World Series 2010
Kuwait PSA Cup
Sport en octobre 2010
Sport en novembre 2010
Sport au Koweït en 2010